Ву́лиця Василя́ Бі́ласа (також Ву́лиця Бі́ласа) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Василя Біласа — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Василя Біласа — вулиця в місті Трускавець Львівської області.
 Вулиця Біласа і Данилишина — вулиця в місті Калуш Івано-Франківської області.

Вулиці, названі на честь людей